Олимпиа́да

Соревнования 
 Олимпийские игры современности:
 Летние Олимпийские игры.
 Зимние Олимпийские игры.
 Античные Олимпийские игры.

Персоналии 
 Олимпиада (имя) — женское имя.
 Олимпиада Константинопольская (368—408) — святая, диаконисса.
 Олимпиада Эпирская (ок. 375 — 316 г. до н. э.) — эпирская царевна, жена македонского царя Филиппа II и мать Александра Македонского.
 Олимпиада II Эпирская (III в. до н. э.) — эпирская царевна, жена эпирского царя Александра II, мать и регент царей Пирра II и Птолемея Эпирского.
 Олимпиада (III в. до н. э.) — фессалийка, жена Деметрия Красивого, мать македонского царя Антигона III Досона.

Топонимы 
 Олимпиада (Лариса) — деревня в Греции.
 Олимпиада (Халкидики) — деревня в Греции.
 Олимпиада (Янина) — деревня в Греции.
 Олимпиада — деревня в Греции, с 2001 года —  ().
  — рудник в Греции.
 Олимпиадинское месторождение — золоторудное месторождение в Северо-Енисейском районе Красноярского края России.
 Олимпиада — астероид.
 Олимпиада — спутник астероида (317) Роксана.

Другое 
 Олимпиада — опера Антонио Вивальди.
Олимпиада — период между двумя античными Олимпийскими играми. Греческие историки использовали счёт времени по олимпиадам.
 «Олимпиада» — российский автомобильный паром.

См. также 
 Спартакиада
 Игры Доброй воли